Мачколике звери (лат. -{Feliformia}- [Фелиформија] — „облик мачке”) је подред плацентални сисара у оквиру реда звери. Овај подред сисара обухвата кладус Aeluroidea (коју чине све живуће групе мачколики звери), изумрле родове Chailicyon, Eosictis и Tapocyon, изумрле породице Palaeogalidae и Quercygalidae, и натпородицу Nimravoidea. Стручни назив за чланове овог подреда сисара је фелиформи.

Етимологија назива 
Назив подреда Feliformia води порекло од:
 латинске ријечи фелис (лат. -{felis}-), која значи мачка,
 и латинске ријечи форма (лат. -{forma}-), што значи облик.

Опис 
Данас на Земљи живи око 120 живући врста мачколики звери, које се могу пронаћи на свим континентима света, сем Антарктика и Аустралије.

Мачколике звери су супротност другом подреду реда звери, псоликим зверима (лат. -{Caniformia}-), од кога се између осталог разликују по канџама које могу да увлаче. Оба подреда имају особину која их разликује од осталих сисара, а то је поседовање четири зуба раскидача.

Систематика 
Систематска класификација живећих таксона укључује све мачколике звери у подред Feliformia, и о том питању постоји општа сагласност, али постоје разлике по питању класификације таксона унутар подреда. Овакав став подржава и молекуларна филогенија, која сугерише да су све живеће врсте мачколиких звери део монофилетске групе.

О питању систематске класификације живећих и изумрлих таксона са друге стране, не постоји сагласност. Према неким класификацијама мачколике звери живеће и изумрле се деле на: натпородицу -{Aeluroidea}- и подред -{Feliformia}-. Према другим све мачколике звери живеће, изумрле и могући преци су сврстане у подред -{Feliformia}-. Недавно спроведене студије сугеришу да би укључивање „могућих предака” у подред -{Feliformia}- (или чак ред -{Carnivora}-) могло бити погрешно.

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Савремена класификација подреда Feliformia:
 Подред: Feliformia (мачколике звијери)
 Род: †Chailicyon
 Род: †Eosictis
 Род: †Tapocyon
 Породица: †Palaeogalidae
 Породица: †Quercygalidae
 Натпородица: †Nimravoidea (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Nimravidae (лажне сабљозубе мачке)
 Кладус: Aeluroidea
 Род: †Alagtsavbaatar
 Род: †Anictis
 Род: †Asiavorator
 Род: †Shandgolictis
 Натпородица: Nandinioidea
 Породица: Nandiniidae
 Натпородица: Feloidea
 Род: †Haplogale
 Род: †Stenogale
 Род: †Viretictis
 Породица: Felidae (мачке)
 Породица: Prionodontidae
 Породица: †Barbourofelidae (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Stenoplesictidae
 Incertae sedis:
 Род: †Pseudictis
 Инфраред: Viverroidea
 Породица: Viverridae (вивериди)
 Натпородица: Herpestoidea
 Породица: Eupleridae (мадагаскарски мунгоси)
 Породица: Herpestidae (мунгоси)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: †Lophocyonidae
 Породица: †Percrocutidae

Филогенетско стабло 
Доле приказан кладограм представља филогенетске везе подреда мачколике звери.

Временска распрострањенст

Унутар реда Carnivora

Унутар подреда Feliformia

Види још 
 Класификација сисара
 Звери
 Fissipedia

Референце

Спољашње везе